Энтони Манта (; 16 сентября 1994, Лонгёй, провинция Квебек, Канада) — канадский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Карьера 
На драфте НХЛ 2013 года выбран в 1-м раунде под общим 20-м номером клубом «Детройт Ред Уингз». Провёл в «Детройте» шесть сезонов, в 302 матчах набрал 194 (95+99) очка.

12 апреля 2021 года был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» на форвардов Якуба Врану, Рихарда Паника и два выбора в 1 и 2 раундах драфта.

Семья 
Родной дед Энтони Манты — четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли .

Награды и достижения

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Награды 
Бронзовая медаль на Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд в составе сборной Канады в 2012 году.

Лучший игрок года Канадской хоккейной лиги 2014 года.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Валь-д’Ор Форёрз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»